Pavel IV. kníže Esterházy z Galanty ( Galánthay Esterházy IV. Pál,  Paul IV. Esterházy de Galantha; 11. března 1843 Vídeň – 22. srpna 1898 zámek Lockenhaus) byl maďarský šlechtic a politik z uherského rodu Esterházyů. Zastával úřad diplomata Rakouska-Uherska. Byl desátým vládcem rodového majorátu, který však byl po většinu Pavlova života v nucené správě (sekvestrace, 1865–1898).

Život 
Pavel IV. se narodil ve Vídni jako syn knížete Mikuláše III. Antonína (1817–1894) a jeho manželky, anglické hraběnky Sarah Frederiky Villiersové (1822–1853).

Šel ve stopách svého dědečka, když působil jako atašé v Londýně a u Svatého stolce. Jeho děd sloužil jako velvyslanec v Londýně, takže Pavlův otec prožil mládí v Anglii.

Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 a nastolení duální monarchie se Pavel stáhl ze zahraniční politiky. O několik let později se začal angažovat v maďarské politice. Byl zvolen poslancem Říšského sněmu za okres Kapuvár a jmenován vrchním županem v Mošoni a Šoproni.

V roce 1881 jej císař František Josef I. jmenoval tajným radou a v roce 1896 mu udělil Řád zlatého rouna, nejvyšší ocenění monarchie, který již obdrželo několik dalších členů jeho rodu. Byl také nositelem Řádu železné koruny.

Pavel IV. Esterházy z Galanty držel rodový majorát v roce 1894, avšak jen krátce, neboť zemřel v roce 1898, čtyři roky po svém otci. Je pohřben v rodinné kryptě ve františkánském klášteře v Eisenstadtu. Po něm se vlády rodu ujal jeho syn Mikuláš IV.

Manželství a rodina 
Pave IV. z Esteráhy byl dvakrát ženatý:

 Marie z Trauttmansdorff-Weinsbergu (od 21. října 1868)
 Mikuláš IV. Esterházy z Galanty (5. července 1869, Vídeň – 6. dubna 1920, Šoproň), 11. kníže Esterházy, manž. 1898 Margit Cziráky de Czirák und Dénesfalva (11. srpna 1874, Dénesfa, Maďarsko – 18. srpna 1910, Fertőd)
 Evženie z Croÿ (od 17. června 1879)
 Rudolf Pavel Esterházy z Galanty (27. května 1880 – 30. ledna 1962, Vídeň)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 esterhazy.at Knížata Esterhazyové, Pavel IV.

Pavel IV.
Uherští šlechtici
Maďarští politici
Rakousko-uherští politici maďarské národnosti
Narození 11. března
Narození ve Vídni
Narození v roce 1843
Úmrtí 22. srpna
Úmrtí v roce 1898
Muži